Brandlhub ist der Ortsname von

 Brandlhub (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Brandlhub (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern